

Letteratura 
 Un eroe del nostro tempo – romanzo di Michail Jur'evič Lermontov del 1839
 Un eroe del nostro tempo – romanzo di Vasco Pratolini del 1947

Cinema 
 Un eroe del nostro tempo – film del 1961 tratto dal romanzo di Pratolini e diretto da Sergio Capogna

Televisione 
 Un eroe del nostro tempo – sceneggiato televisivo del 1982 tratto dal romanzo di Pratolini e diretto da Piero Schivazappa